El término "Asincronía" hace referencia al suceso que no tiene lugar en total correspondencia temporal con otro suceso.

Por ejemplo, podemos hablar de motor asíncrono a aquel cuya velocidad de rotación no corresponde con la frecuencia de corriente alterna que lo hace funcionar.

Dos señales son asíncronas o no están sincronizadas, cuando sus correspondientes instantes significativos no coinciden. 
De esta manera, podremos saber una asincronidad basándonos en la ley de ohm.

Modo de transmisión de datos en el que el instante de emisión de cada carácter o bloque de caracteres se fija arbitrariamente, sincronizando con Start-Stop.

En educación a distancia (EaD), la asincronía se refiere a actividades que no requieren la conexión simultánea del facilitador y los participantes, sino que cada quien participa en su propio tiempo. 

Un ejemplo son los foros asíncronos, en los cuales todos participan en la conversación, pero en diferentes momentos.

El bloger 

Comunicación